Gianfranco Ganau – politico italiano
 Mons Ganau – struttura geologica della superficie della Luna